Торсуев (Торсуева) — фамилия.

Известные носители:
 Торсуев, Владимир Юрьевич (род. 1966) — советский и российский актёр, известный по фильму «Приключения Электроника».
 Торсуев, Георгий Петрович (1908—1984) — филолог.
 Торсуев, Николай Александрович (1902—1978) — советский украинский учёный-дерматовенеролог.
 

 Торсуева, Ирина Георгиевна (род. 1937) — филолог.